Gernrode  – frazione del comune tedesco di Quedlinburg, città della Sassonia-Anhalt
 Gernrode  – comune della Turingia
Genrode – abbazia